Slovo dominance má více významů:

 převažování jedné položky v oboru uvažovaných hodnot
 dominance (psychologie) – sklony k tomu diktovat nebo organizovat chování druhých, nejen v psychologii, také i instinktivně v etologii
 dominance (ekologie) – úspěšnost využívání místních zdrojů biologickým druhem
 dominance (genetika) – geny, které se většinou na potomkovi projeví
 dominance (graf) – množina vrcholů, které společně se svými sousedními vrcholy tvoří všechny body grafu
 dominance (topografie) – podíl prominence a nadmořské výšky
 úplná nebo částečná vláda nebo kontrola nad určitým územím